Simonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aarre Simonen (1913-1977), homme politique finlandais
 (née en 1996), patineuse artistique finlandaise
 (1902-1975), homme politique finlandais
 (né en 1951), administrateur finlandais aux Nations unies

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois